Сердон — коммуна во Франции, департамент Луаре.
 Сердон — коммуна во Франции, департамент Эн.
  — пещера во Франции, в коммуне Сердон (Эн).